Антон Врангель
 Врангель, Антон Магнус Херман (1857—1934) — шведский государственный деятель, политик, дипломат, министр иностранных дел Швеции (1920—1921).
 Врангель, Антон Йохан (1724—1799) — шведский граф, адмирал шведского флота.